Вальдеоррас () — имя собственное; распространено в виде топонимов.

 Вальдеоррас (комарка) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.
 Вильямартин-де-Вальдеоррас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.
 Вальдеоррас (винодельческий регион) (исп.) — винодельческий регион в Испании.